Jochkreuz bezeichnet

 Jochkreuz, Berg in den Alpen, siehe Telfes im Stubai
 Jochkreuz, Kreuzform in der Heraldik, siehe Jochschnitt